Сяргозеро — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Сяргозеро — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Сяргозеро — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.

Озеро 
 Сяргозеро — озеро в Вытегорском районе Вологодской области, относится к бассейну Педажреки.
 Сяргозеро — озеро в Кондопожском районе Карелии, в 4 км к северу от деревни Вохтозеро, относится к бассейну Кулапдеги.
 Сяргозеро — озеро в Пудожском районе Карелии, в 8 км к северу от деревни Стешевская, относится к бассейну Пизьмы.
 Сяргозеро (Сярг-озеро, Сягозеро) — озеро в Медвежьегорском районе Карелии, относится к бассейну Сегозера.
 Сяргозеро — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Сяргозеро — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.

См. также 
 
 
 Сяргоярви
 Саргозеро
 Сяргъярви